

Geografia 
 Francia
 Navailles-Angos – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Sault-de-Navailles – comune nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Philippe de Montaut-Bénac de Navailles – ammiraglio di Luigi XIV e maresciallo di Francia